Иван Павлович Визгалин (1920—1943) — участник Великой Отечественной войны, стрелок 78-го гвардейского стрелкового полка (25-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я армия, Юго-Западный фронт), гвардии рядовой. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в 1920 году в станице Тихорецкая, ныне город Тихорецк Краснодарского края, в семье рабочего. Русский.

Образование начальное среднее.

В Красной Армии с 1941 года, с этого же времени — на фронте.

Стрелок 78-го гвардейского стрелкового полка гвардии рядовой Иван Визгалин 2 марта 1943 года в составе взвода под командованием гвардии лейтенанта П. Н. Широнина участвовал в отражении многочисленных атак танков, бронемашин и пехоты противника у железнодорожного переезда на южной окраине села Тарановка (Змиёвский район Харьковской области). В ожесточенных боях взвод удержал позицию, уничтожил 16 вражеских танков и до 100 гитлеровцев.

Визгалин погиб в бою 5 марта 1943 года. Похоронен в братской могиле села Тарановка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 18 мая 1943 года за  «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.

Награды 
 Звание Героя Советского Союза присвоено 18 мая 1943 года посмертно.
 Награждён орденом Ленина и медалями.

Память 
 В сёлах Тарановка и Соколово установлены памятники Героям.
 В Харькове установлен бюст Широнина с перечнем всех Героев-широнинцев.
 Поэт Кронид Обойщиков написал о Визгалине стихи:

См. также 
 Широнинцы

Примечания

Ссылки 
 
 Визгалин Иван Павлович
 Документальный очерк «СЛОВО О ВЕТЕРАНАХ»
 Визгалин Иван Павлович, Память народа

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные в Змиёвском районе
Тарановка